Por Avril pode estar à procura de:

 Avril, a palavra francesa para Abril.

Pessoas 
 Jane Avril, dançarino francês
 Philippe Avril, explorador francês
 Avril "Kim" Campbell, nome de nascimento da primeira mulher Primeiro-ministro do Canadá
 Avril Lavigne, compositora e cantora canadense
 Avril (músico), artista francês de música eletrônica

Lugares 
 Avril (Meurthe-et-Moselle), uma comuna francesa do departamento de Meurthe-et-Moselle
 Avril-sur-Loire, uma comuna do departamento de Nièvre, na França

Desambiguação